3. ŽNL Koprivničko-križevačka u sezoni 2016./17. predstavlja 3. rang županijske lige u Koprivničko-križevačkoj županiji, te ligu sedmog ranga hrvatskog nogometnog prvenstva. 
Sudjelovalo je 27 klubova podijeljenih u tri skupine: Đurđevac (7 klubova, prvak Rudar iz Glogovca), Koprivnica (10 klubova, prvak Podravac iz Torčeca) i Križevci (10 klubova, prvak Kalnik).

Đurđevac

Ljestvica

Rezultatska križaljka

Koprivnica

Ljestvica

Rezultatska križaljka

Križevci

Ljestvica

Rezultatska križaljka

Unutarnje poveznice 
 3. ŽNL Koprivničko-križevačka 
 1. ŽNL Koprivničko-križevačka 2016./17. 
 2. ŽNL Koprivničko-križevačka 2016./17.

Vanjske poveznice 
 Nogometni savez Koprivnićko-križevačke županije
 ns-kckz.hr, 3. ŽNL Koprivničko-križevačka - Đurđevac, ljestvica i rezultati 
 ns-kckz.hr, 3. ŽNL Koprivničko-križevačka - Koprivnica, ljestvica i rezultati 
 ns-kckz.hr, 3. ŽNL Koprivničko-križevačka - Križevci, ljestvica i rezultati

Izvori 
 
 ns-kckz.hr, 3. ŽNL Koprivničko-križevačka - Đurđevac, ljestvica i rezultati , pristupljeno 4. lipnja 2017. 
 ns-kckz.hr, 3. ŽNL Koprivničko-križevačka - Koprivnica, ljestvica i rezultati , pristupljeno 4. lipnja 2017.
 ns-kckz.hr, 3. ŽNL Koprivničko-križevačka - Križevci, ljestvica i rezultati , pristupljeno 4. lipnja 2017.
 ns-kckz.hr, dokumenti, pristupljeno 4. lipnja 2017.
 ns-kckz.hr, Službeno glasilo NS Koprivničko-križevačke županije br. 17/2017, objavljeno 17. svibnja 2017., preuzeto 4. lipnja 2017.
 rsssf.com, Hrvatska 2016./17., 7. rang - 3. ŽNL
  

2016-17
Koprivničko-križevačka-3